Кольорами HTML називають позначення кольорів, що використовуються у мові розмітки вебсторінок. Мова розмітки вебсторінок HTML передбачає два різновиди представлення кольору:
 У вигляді рядку, що починається з символу «#» (U+0023) і включає також три пари шістнадцяткових цифр, які відповідають відповідно за червоний (перша пара), зелений (друга пара) і синій (третя пара) кольори. Наприклад, #0000FF — синій колір. Також існує спрощений варіант вказання. Наприклад, #FFF, що відповідатиме #FFFFFF (білий колір), чи #FA8=#FFAA88 — світлий відтінок червоно-оранжевого.
 За допомогою ключових слів англійською мовою, наприклад green, black, при цьому слід мати на увазі, що браузери підтримують лише обмежену кількість таких слів, а також слово transparent (прозорий).
 RGB (R,G,B) чи RGB (R,G,B,*) — перші три параметри це кольори червоний (Red), зелений (Green), синій (Blue), записуються числами від 0 до 255. Можливий четвертий параметр *, це число від 0 до 1, визначає ступінь непрозорості кольору. Наприклад, rgba(0,255,0,0.3); відображатиме зелений колір із прозорістю 70 %.

Застосування кольорів безпосередньо у HTML-коді є застарілим підходом і є небажаним. Тому рекомендується використання каскадних таблиць стилів CSS.

Назви кольорів в HTML 

В специфікації HTML 4.01 визначені такі 16 ключових кольорів (у даному контексті можна використовувати як великі, так і малі літери):

Безпечна палітра Netscape 

В епоху 256-кольорових моніторів широко застосовувалася так звана «безпечна палітра Netscape» — однорідна палітра 6 × 6 × 6. У truecolor у безпечних кольорів всі три компоненти — R, G і B — дорівнюють 00, 33, 66, 99, CC и FF. Браузер Netscape гарантував, що ці кольори будуть відображені без наближення або растрування. Іншими словами, ці 216 кольорів палітри 6 × 6 × 6 були найбільш переважними для кольору зображення та фону.

До кінця 90-х років, з повним зникненням 8-бітного кольору з робочих столів ОС, ця вимога зникла. Тим не менш, Adobe Photoshop і понині оснащений опцією «Тільки Web-кольори» ().

Назви кольорів в X11

Примітки 

Кольори
HTML
Глибина кольору